Die Guangzhou Open 2014 waren ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier fand vom 13. bis zum 20. September 2014 statt, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den KIA Korea Open in Seoul.

Titelverteidigerinnen in Guangzhou waren Zhang Shuai im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Peng Shuai im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Einzel-Hauptfeld.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Guangzhou